То́ре Регини́уссен (; 10 апреля 1986, Алта, Норвегия) — норвежский футболист, защитник клуба «Русенборг».

Карьера 
В 2003 году дебютировал за клуб из своего родного города «Альту». Проведя в нём два сезона, заинтересовал селекционеров известных норвежских клубов, таких как «Бранн», «Будё-Глимт» и «Тромсё». Именно последний клуб стал местом его дальнейшей работы. В первом же сезоне был признан лучшим игроком «Тромсё» и заинтересовал известные европейские клубы, но в июне 2007 года продлил контракт до 2009 года.

14 ноября 2008 года приехал на просмотр в «Блэкберн Роверс». Клубу он не подошёл, после чего Торе отправился на просмотр в другой английский клуб — «Фулхэм», вместе с Бреде Хангеландом и Эриком Невландом, но в отличие от них, контракт с Торе не был подписан.

21 декабря 2009 года Торе объявил, что уходит из «Тромсё» и переходит в немецкий «Шальке», куда он приехал сразу после открытия трансферного окна. Контракт с «Шальке 04» был подписан на три с половиной года. В Бундеслиге дебютировал 30 января 2010 года в матче двадцатого тура против «Хоффенхайма», закончившимся со счётом 2:0 в пользу гельзенкирхенцев. На 72-й минуте матча Торе заменил Кристофа Морица.

В августе 2012 года подписал контракт с норвежским «Русенборгом» сроком на три года.

Карьера в сборной 
Провёл 15 матчей за молодёжную команду Норвегии, был одним из её лидеров. 28 мая 2008 года дебютировал в сборной Норвегии товарищеским матче с национальной командой Уругвая, закончившимся со счётом 2:2. Первый гол за сборную забил 20 августа 2008 года в товарищеском матче с командой Ирландии, закончившимся со счётом 1:1.

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (4): 2015, 2016, 2017, 2018
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии (2): 2013, 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Норвегии : 2012
 Обладатель Кубка Норвегии (3): 2015, 2016, 2018
 Обладатель Суперкубка Норвегии (2): 2017, 2018

 «Тромсё»
 Бронзовый призёр чемпионата Норвегии : 2008

Семья 
Имеет двух братьев: Мадс с 2009 года играет за «Тромсё», Кристиан играет за «Альту».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Альта»
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Русенборг»